Pantera puede referirse a:

Pantera, un nombre genérico para varias especies de felinos.
Pantera, una banda de estadounidense  de groove metal.
Pantera, un cohete sonda noruego.
El Pantera, una serie de televisión mexicana.
Panteras, un equipo de robótica mexicano.